Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Oakland du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Jordan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1986
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1986
Sport en février 1986
Tennis en mars 1986
1986 en Californie